Galileo Beghi – medico e politico
 Luisella Beghi – attrice
 Roberto Beghi – calciatore